Пор-де-Пе (, ) — город на северо-западе Гаити, на территории Северо-Западного департамента.

История 
Пор-де-Пе был основан в 1665 году французскими флибустьерами, которые были вынуждены покинуть остров Тортуга из-за вторжения британцев. С 1676 по 1711 годы здесь размещалась столица французской колонии Сан-Доминго, которая впоследствии была перенесена в Кап-Аитьен. В 1679 году в Пор-де-Пе вспыхнуло первое восстание рабов, привезённых из Африки. В 1902 году город был почти полностью разрушен пожаром.

Географическое положение 
Город находится в северной части департамента, на побережье пролива Тортю. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 43 632 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Имеется аэропорт Пор-де-Пе, принимающий регулярные местные рейсы из Порт-о-Пренса и Кап-Аитьена. Город связан паромной переправой с расположенным напротив его островом Тортуга.

Известные уроженцы 
 Эмиль Жонассен — и. о. президента Гаити (1993—1994).

Примечания 

Города Гаити